Papežské jméno přijímá papež po svém zvolení. Zpravidla jím naznačuje, k odkazu kterého ze svých předchůdců se hlásí.

Původně nástupci sv. Petra používali během pontifikátu své vlastní křestní jméno. Teprve Jan II. se rozhodl nepoužívat své původní jméno Mercurius podle pohanského boha Merkura, nýbrž zvolil si jméno odlišné. Volba odlišného jména se stala běžnou praxí počínaje Sergiem IV. v roce 1009 (vlastním jménem Pietro Martino Boccapecora), po něm použili své skutečné jméno už jen Julius II., Hadrián VI. a Marcel II. První zdvojené papežské jméno přijal Jan Pavel I. (v roce 1978) a po něm už pouze Jan Pavel II.

Dosud nepoužité papežské jméno si zvolil nynější papež František, naposledy před ním užíval dosud neužívané jméno Lando (v letech 913 až 914), které bylo jeho jménem vlastním.

Přehled jmen

Odkazy

Související články 
 Seznam papežů
 Řeholní jméno
 Papežský znak

Externí odkazy 
 Papežská jména v dějinách církve

 
Papežství
Lidská jména